Ненад Крстич (, род. 25 июля 1983 года в Кралево, СР Сербия, СФРЮ) — сербский баскетболист, игравший на позиции центрового. Серебряный призёр Чемпионата мира (2014) и чемпионата Европы (2009).

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в 2000 году в белградском «Партизане», где провёл четыре сезона. В последнем сезоне за клуб набирал в среднем 13,4 очка за матч в Евролиге. В составе клуба трижды становился чемпионом Суперлиги Сербии и Черногории. В сезоне 2001-02 также стал обладателем Кубка Сербии.

26 июня 2002 года был выбран на драфте НБА под общим 24-м номером клубом «Нью-Джерси Нетс». Однако в течение двух сезонов новый клуб его не вызывал, а игрок продолжил выступления за «Партизан».

«Нью-Джерси Нетс» 
В сезоне 2004-05 Крстич дебютировал в НБА за «Нью-Джерси Нетс», продемонстрировав впечатляющую статистику, набирал в среднем за матч 10 очков, совершал 5,3 подбора и 0,84 блокшота. По итогам выступлений был выбран во вторую сборную новичков сезона в НБА.

В дебютном плей-офф НБА против «Майами Хит» игрок набирал в среднем 18,3 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 1 результативную передачу, показав неплохую статистику для новичка. Полученный опыт помог игроку совершенствовать навыки, в том числе не совсем характерные для центрового — выбор позиции, движение, а также стабильный средний бросок.

В сезоне 2005-06 Крстич продолжил работать над собой. За сезон он в среднем набирал по 13,4 очка, совершал 6,1 побор, а также стал частью коллективного нападения «Нью-Джерси Нетс». В первом раунде плей-офф 2006 года против «Индианы» он в среднем за матч набирал 18 очков и совершал 7,1 подбор.

В сезоне 2006-07, даже несмотря на провал первой части сезона для «Нетс», игрок набирал лучшие в карьере показатели по очкам (16,6), подборам (6,8) и результативным передачам (1,8), однако 22 декабря 2006 года в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» после падения получил травму левого колена. Операция прошла удачно, но Крстич пропустил остаток сезона, начав подготовку к новому.

Сезон 2007-08 принес одни разочарования — травма и последовавшая за ней операция существенно повлияли на его игру. Впоследствии в своем блоге Крстич обещал вернуться на пик к сезону 08-09.

«Триумф» 
Летом 2008 года в предсезонный период Крстич начал вести переговоры к клубом российской Суперлиги «Триумф» из города Люберцы и в итоге подписал двухлетний контракт по опции, которая была предложена НБА. Сумма контракта составила 6 миллионов €, а соглашение было подписано 29 июля 2008 года.
В составе клуба провёл семь матчей, в которых в среднем набирал 10,4 очка и совершал 5,1 подбор в регулярном чемпионате, а также 13,3 очка и 7,3 подбора в шести матчах Кубка вызова ФИБА.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Баскетболисты НБА
Игроки БК «Партизан»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Триумф»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки сборной Сербии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетбольные функционеры Сербии